Der Name Ottoberg bezeichnet:
 Ottoberg (Papua-Neuguinea), Berg im Bismarckgebirge auf Papua-Neuguinea
 Ottoberg (Waltersdorf), Berg bei Waltersdorf im Zittauer Gebirge, Sachsen

 Ottoberg TG, eine bis 1975 selbstständige Gemeinde, heute Teil von Märstetten, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Ottenberg
 Ottenburg
 Ottbergen
 Otto Berg